Abeja puede referirse a los siguientes insectos:
 Anthophila, clado que agrupa a todas las abejas y abejorros.
 Apidae, familia que incluye a las abejas melíferas, las abejas sin aguijón, las abejas de las orquídeas, las abejas parásitas, los abejorros y los abejorros carpinteros.
 Apinae, subfamilia de la familia Apidae que incluye a las abejas melíferas y los abejorros.
 Apini, tribu de la subfamilia Apinae que contiene un solo género (Apis).
 Apis, género de la tribu Apini que incluye las nueve especies de abejas melíferas.
 Apis mellifera, la abeja doméstica.
 Euglossini, tribu de la subfamilia Apinae; son las abejas de las orquídeas.
 Meliponini, tribu de la subfamilia Apinae; son las abejas sin aguijón.
 Nomadinae, subfamilia de la familia Apidae; son las abejas parásitas.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes castas de abejas domésticas:

 La abeja obrera, abeja neutra o abeja machiega; cada una de las hembras infértiles de una colmena.
 La abeja reina, abeja maesa o abeja maestra; la única hembra fértil de una colmena.
 La abeja zángano, cada uno de los machos de una colmena.

También, puede referirse a las siguientes enfermedades víricas infectocontagiosas de las abejas adultas:

 La parálisis de la abeja.
 La virosis de la abeja.

Asimismo, en ficción, puede hacer referencia a:
 Los Androides Abeja, tipo de robots dentro del universo de la Guerra de las Galaxias.
 El Hombre Abeja, personaje de Los Simpson.
 Killerbee (o la Gran Abeja Asesina), personaje del manga Naruto.
 La abeja Maya, serie animada de televisión japonesa producida por Nippon Animation Company en 1975.
 La abeja reina, cuento de hadas relatado por los hermanos Grimm.

También, puede referirse a los siguientes topónimos: 
 Abeja, despoblado medieval en la actual provincia de Teruel (España).
 Abeja de la Cuenca, ciudad de Cataluña (España).

Además, puede hacer referencia a:
 El pan de abeja, producto elaborado por las abejas que se usa como suplemento dietario.
 Javier Ramírez Abeja (n. 1978), ciclista español.
 Ophrys, género de orquídeas con apariencia de abeja, y de nombre común flor abeja, flor de abeja u orquídea abeja, entre otros.

Enlaces externos